Илиамна:

 Илиамна — действующий вулкан в Северной Америке, на полуострове Аляска.
 Илиамна — государственный гражданский аэропорт, расположенный к западу от района Илиамна (Аляска), США.
 Илиамна — озеро на юге Аляски.